Satelliet (astronomie)
 Natuurlijke maan of natuurlijke satelliet
 Kunstmaan

Soorten kunstmaan
 Communicatiesatelliet
 Navigatiesatelliet
 Observatiesatelliet
 Omroepsatelliet
 Spionagesatelliet
 Weersatelliet

Vernoemd
 Satelliettelevisie, televisie die verzonden wordt via omroepsatellieten

Biologie
 Microsatelliet, in de genetica
 Satellietvirus, in de microbiologie
 Satellietmannetjes bij de voortplanting

Overig
 Satelliet (taalkunde)
 Satellietkamp, een type Duits concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog dat bij een groter nabij gelegen kamp hoorde 
 Satellietpartij, politiek begrip in Mexico
 Satellietstaat, politiek-economisch begrip
 Satellietstad in de aardrijkskunde
 Resolutie (logica)